Sernovódskoie (en rus: Серноводское) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 314 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi. Fins al 1948 la vila es deia Djar Kuiú.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea